BIF son unas siglas que pueden designar:
al Franco de Burundi, una moneda;
a las formaciones de hierro bandeado (Banded Iron Formation), un tipo de roca formada por bandas de minerales de hierro;
a la abreviatura de Montcada Bifurcació, una estación de tren de Renfe de la población de Montcada i Reixac, provincia de Barcelona;